Danny Glover
Roger Glover
John Glover
Crispin Glover
Julian Glover
Charles Glover Barkla
Donald Glover
Thomas Blake Glover
Mike Glover
Dana Glover
Glover Morrill Allen
Glover Teixeira (1979), lutador brasileiro de MMA
Desambiguação